Decadencia puede referirse a:

 La decadencia como concepto de la filosofía de la historia:
 La decadencia del Imperio Romano
 La decadencia bajomedieval, especialmente la del Ducado de Borgoña.
 La decadencia española.
 La decadencia europea del siglo XX: desde la Primera Guerra Mundial, el período de entreguerras (1918-1939), la Segunda Guerra Mundial y la posguerra de esta (con los procesos de descolonización y la política de bloques).

 El nombre de ciertos movimientos artísticos:
 Decadència: una época de la Literatura en catalán que en el siglo XVI, hasta la Renaixença del siglo XIX.

 El título de algunas obras literarias:

 La decadencia de Occidente, de Oswald Spengler.

Enlaces externos